Рекопа Південної Америки 2018 — 26-й розіграш турніру. Матчі відбулись 15 та 22 лютого 2018 року між володарем Кубка Лібертадорес 2017 клубом Греміо (Порту-Алегрі) та володарем Південноамериканського кубка 2017 клубом Індепендьєнте (Авельянеда).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2018
2018 у футболі